Васи́лий I:
 Василий I Македонянин — византийский император (867—886), основатель Македонской династии.
 Василий I Скамандрин — патриарх Константинопольский (970—974).
 Василий I Дмитриевич — великий князь московский (1389—1425), сын Дмитрия Донского.